Lori steht für:

 Lori (Vorname), weiblicher Vorname
 Lori (Provinz), armenische Provinz
 Lori (Lore I), ein Dorf im osttimoresischen Suco Lore I, Gemeinde Lautém
 Lorī, persischer Dialekt
 Individuum aus der Primatenfamilie der Loris (Primaten)
 Individuum aus der Papageien-Unterfamilie der Loris (Papageien)

Lori ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Lori (* ?), kanadischer Bobfahrer
 Fabrizio Lori (* 1946), italienischer Filmschaffender
 Gino Lori (* 1956), italienischer Radrennfahrer
 Herbert Lori (1934–2015), deutscher Basketballspieler und -trainer
 Johann Georg von Lori (1723–1787), bayerischer Beamter, Jurist und Historiker
 Michael Lori (1728–1808), deutscher Benediktiner, Mathematiker, Theologe und Hochschullehrer
 William Edward Lori (* 1951), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Lorie
 Lory (Begriffsklärung)